Шеффлер, Шефлер (), Шёффлер (Schöffler, Schoeffler) — немецкая фамилия:

Известные носители:

 Шёффлер, Августин (1822—1851) — святой Римско-Католической Церкви, священник, мученик, член Парижского Общества заграничных миссий.
 Шефлер, Бела (1902—1942) — немецкий и советский архитектор.
 Шеффлер, Герман (1820—1903) — немецкий математик и физик.
 Шефлер, фон Густав Иванович (1777—1831) — генерал-майор Корпуса путей сообщений.
 Шеффлер, Исраэль (1923—2014) — американский философ науки и образования.
 Шеффлер, Кристоф Томас (1699—1756) — немецкий художник периода рококо, известный в основном своими фресками.
Шеффлер, Мануэль (род. 1989) — немецкий футболист
 Шефлер, Михаил Евстафьевич (1810—1866) — генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер (генерал-майор; № 8852; 1 февраля 1852).
 Шеффлер, Николаос — настоящее имя итальянского политика и историка искусства Джованни Морелли.
 Шефлер, Пётр Христианович — Георгиевский кавалер (подполковник; № 8227; 26 ноября 1849).
 Шеффлер, Йоханнес (более известен как Ангелус Силезиус; 1624—1677) — немецкий христианский мистик, теолог и поэт эпохи Барокко.
 Шеффлер, Феликс Антон (1701—1760) — немецкий художник.
 Шеффлер, Феликс (1915—1986) — военный деятель ГДР, в 1956 году командующий ВМС ГДР, контр-адмирал.
 Шефлер, Фриц (1888—1954) — немецкий график и художник-экспрессионист.
 Шефлер, Юрий Викторович (род. 1967) — российский предприниматель.
 Шеффлер, Янош (1887—1952) — венгерский священник, блаженный Католической церкви, мученик.

См. также 
 Schaeffler Group — немецкий производитель автокомплектующих.
 Шеффлера

Примечания